Miejscowości w USA:
 Newburg – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Newburg – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Phelps
 Newburg – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau
 Newburg – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
 Newburg – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cumberland
 Newburg – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Preston
 Newburg – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Newburg (ang. Newburg Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Izard
 Newburg (ang. Newburg Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Newburg (ang. Newburg Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mitchell
 Newburg (ang. Newburg Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore